

Patronyme 

 Denis Bérardier (1735-1794) : théologien et prêtre catholique français
 François-Joseph Bérardier de Bataut (1720-1794) : écrivain et traducteur français.